

92-га гвардійська Червонопрапорна Криворізька стрілецька дивізія (1943—1946) — піхотне з'єднання часів Другої світової війни. 04.1943—07.1943, 09.1943—05.1945 у складі дієвої армії.
 92-га гвардійська Червонопрапорна Криворізька навчальна мотострілецька дивізія (1965—1987) — в/ч 45301, дислокувалася у м. Миколаїв, УРСР.